SkyTrain o Skytrain può riferirsi:

Nel trasporto ferroviario:
 SkyTrain di Vancouver: una ferrovia di Vancouver, Canada.
 Bangkok Skytrain: una ferrovia di Bangkok, Thailandia
 Changi Airport Skytrain: un sistema di trasporto all'Aeroporto di Singapore-Changi
 PHX Sky Train: il progetto per un sistema di trasporto al Phoenix Sky Harbor International Airport
 SkyTrain di Düsseldorf: ferrovia al Düsseldorf International Airport, Germania
 ATL Skytrain: un sistema di trasporto al Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport
 Skytrain (MIA): un sistema di trasporto al Miami International Airport

In aviazione:
 C-47 Skytrain: un tipo di aereo 
 C-9 Skytrain: un tipo di aereo 
 Skytrain: : un tipo di aereo della Laker Airways